Казахи на Украине (, ) — одна из этнических общин на территории Украины, которая сложилась во время нескольких исторических периодов. По данным переписи 2001 года, количество украинских граждан казахского этнического происхождения, указавших казахский язык родным составляет 60 тысяч человек.

По информации государственной службы статистики и неофициальным данным численность казахской диаспоры в Украине составляет 400-560 тыс. человек .

История 
Историческая связь предков современных украинцев и казахов завязалась несколько веков тому назад. Торки (гузы, узы) — одно из тюркских племён, выходцы с территории нынешнего Казахстана, кочевавшие в причерноморских степях в X—XIII веках. В 985 году торки принимали участие в походе князя Владимира Святославича на булгар и хазар. Поселившиеся в Поросье и Переяславщине торки вошли в состав вассального объединения тюркских племен под названием чёрные клобуки. Торки в составе черных клобуков принимали участие в защите границ от половцев и в военных походах киевских князей. Во время монгольского нашествия Батыя в 1240 году Поросье было разорено. Многих татаро-монголы переселили на Волгу, а остаток торкских племен ассимилировался с местным славянским населением. В состав формировавшегося украинского народа по мнению Гумилёва вошли торки, когда-то жившие на границе степи. 

Особенное значение, прямо указывающее на историческую взаимосвязь предков современных украинцев и казахов, имеют тюркизмы в украинском языке, появившиеся X——XVIII веках в результате прямого соседства, торговых, политических и культурных связей. Украинский язык был посредником в распространении тюркизмов в западнославянские языки. С IX в. Киевская Русь находилась в постоянных связях с Хазарским каганатом, а в IX—XI вв. с печенегами, кочевавшими в степях от Дона до Дуная, торками или чёрными клобуками, а особенно в XI—XIII вв. с половцами (самоназвание «кыпчаки», один из современных казахских родов), и от последних, пришли засвидетельствованные в «Слове о полку Игореве» и летописях тюркизмы: булат и харалуг, женьчуг, курган, шатро, япончица (позднее опанча), клобук (позднее ковпак), товар, кощій, чага, тлумач, лошадь (позднее лоша), борсук, яруга, євшан, бур’ян. Много тюркизмов пришло с татарским нашествием XIII—XIV вв.: козак, ватага, сарай, чардак, базар, харч, башлик, калита, бариш, бугай, карий и др., но наиболее в казацкое время, XV—XVIII вв., от Крымского ханства и Турции в разных областях жизни. Скотоводство: чабан, отара, табун, аркан, торба, кабан, лоша, буланий, чалий, гайда; степная жизнь: байрак, комиш, лиман, туман, беркут, сарана, бакай, гарба, курінь; огородничество: баштан, гарбуз, кавун, тютюн; войско: кіш, табір, осавул, бунчук, чайка, со(га)йдак; одежда: габа, кунтуш, кобеняк, шаравари, штани, очкур, сап’ян, чоботи, постоли, тасьма, серпанок; торговля, промысел, быт и др.: чумак, аршин, могорич, майдан, чавун, казан, килим, тапчан, локша (локшина), кав’яр, кава, кобза, люлька, гайдамака, харциз, канчук, кайдани, чума; также некоторые фразеологизмы. Значительно присутствие тюркизмов в топонимии степной Украины (Кременчуг, Ингул, Изюм, Самара, Ордынцы и др.).

Эпизоды недавнего исторического прошлого Украины указывают на определенное отношение казахов к украинскому повстанческому движению. В частности, на Конференции порабощенных народов Востока Европы и Азии, которая состоялась 21–22 ноября 1943 года в лесах Ривненщины, контролируемой Украинской повстанческой армии (УПА), принимал участие один казах. Сохранились и другие документы. В своем донесении нарком внутренних дел УССР Рясный сообщал Берии, что около села Залозцы Залищицкого района Тернопольской области 27 ноября 1944 года в ходе боя с украинскими повстанцами было убито 240 человек, в том числе много казахов.

В Украине всегда подчеркивают не только десятилетнюю ссылку национального гения — Тараса Шевченко на казахской земле. Важнейшим фактором в исторической дружбе казахского и украинского народов является присутствие крупной украинской диаспоры в Казахстане.  

Первыми украинцами в Казахстане были высланные участники подавленного в 1768 году восстания гайдамаков, известного под названием «Колиивщина». Со второй половины 18-го века на территории Казахстана уже массово едут переселенцы из Таврической, Екатеринославской и Полтавской губерний. Еще активнее украинцы едут в Казахстан после Столыпинской реформы. По переписи 1926 года, в Степном крае проживало уже 1 358 000 украинцев. Речь идет о так называемом «Сером клине» — полосе протяженностью почти две тысячи километров — от Оренбурга на западе и до отрогов Алтайских гор на востоке. На этой территории украинцы составляли 40 процентов всего населения, казахи — 27 процентов, а русские — 22 процента. После присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году: из Галиции, Волыни и Северной Буковины было депортировано 100 310 человек, большая часть из которых была расселена в Казахстане, в основном в Карагандинской области и северных регионах республики. Крупнейшей операцией по депортации гражданского населения Западной Украины была «Операция Запад» (1947), по итогам которой десятки тысяч украинских семей оказалось в Казахстане. Последнее масштабное переселение украинцев в Казахстан связано с освоением целинных и залежных земель и промышленным развитием региона, когда десятки тысяч украинских целинников и специалистов были переселены в центральный, северный и восточный регионы Казахстана.

Современность 

По мнению руководителей казахской диаспоры в Украине, одна из наиболее приоритетных программ, к которой необходимо привлекать членов диаспоры, — поиск и идентификация захоронений казахских воинов, погибших на территории Украины во Второй мировой войне. Еще одним фактором, который приобретает особую актуальность для Казахстана и Украины — макропроект «Новый Шелковый путь», многократно расширяющий пространство взаимовыгодных контактов казахстанско-украинских отношений.

Современное казахско-украинское взаимодействие представлено и активно развивается не только в экономической и культурно-исторической сферах, но и в образовательной сфере. Каждый год в Казахстане выпускники школ стоят перед выбором высшего учебного заведения и для тех, кто хочет учиться за границей, Украина - отличная альтернатива европейским вузам. В частности при совместном участии Казахстана и Украины проводятся интеллектуальные телешоу на крупнейшем казахстанском государственном телеканале «Хабар». За победу в телешоу боролись старшеклассники из Алматы и Астаны, съемки проходили в Киеве. Победитель получает возможность бесплатного обучения в одном из ведущих вузов Украины. По мнению участников телешоу, учиться в Украине престижно, дипломы признаются во всем мире, при этом проживание дешевле, чем в Европе, нет этнических и религиозных конфликтов, украинцы очень гостеприимный и дружелюбный народ.

Одним из значимых событий украинско-казахской культурной жизни стала установка в центре Киева памятника Жамбылу Жабаеву. Выдающийся казахский поэт изображен с домброй в руках, на который он научился играть, будучи еще мальчишкой. В творчестве акына особое место занимала тема дружбы казахского и украинского народов. Жамбыл Жабаев любил и высоко ценил творчество украинского поэта Тараса Шевченко. Казахский акын отождествлял свою жизнь с судьбой Кобзаря, его сын Алгадай Джамбулов (1900—22 февраля 1943) погиб на Украине при освобождении города Синельниково Днепропетровской области. Жамбыл Жабаев был похоронен в саду, который вырастил своими руками, перед смертью поэт попросил родных привезти горсть украинской земли и посыпать ею свою могилу.

Недалеко от памятника находится улица, названная в честь казахского акына: улица Кузьминская в Шевченковском районе Киева была переименована в улицу Жамбыла Жабаева. На гранитной плите рядом с бронзовым монументом высечены слова из произведения «Тарас», написанные Жамбылом в 1939 году к юбилею Шевченко, переведенные на украинский язык:

30 июля 2013 года в Киеве, на базе научно-просветительского центра Общества «Знание» Украины, при поддержке Посольства Республики Казахстан создан  . Общество «Знание», в состав которого входит институт, обладает 70-летним научно-исследовательским опытом и имеет 10 тысяч членов по всей Украине. В их числе не только ученые, но и писатели, журналисты и даже бизнесмены. Межгосударственный институт украинско-казахстанских отношений осуществляет подготовку научных публикаций, аналитических материалов для правительственных и неправительственных организаций. На сегодняшний день учеными института написано около 15 книг о неразрывной связи между Казахстаном и Украиной. Изданные книги переданы в библиотеки и высшие учебные заведения обеих стран.
Одним из значительных событий в культурной жизни Казахстана и Украины стала презентация 4 сентября 2015 года Национальной академией наук Украины историко-публицистического сборника «», подготовленного директором Межгосударственного института украинского-казахстанских отношений Николаем Ивановичем Степаненко. Книга издана на украинском языке.

Усилиями казахской диаспоры проводятся многочисленные мероприятия, направленные на укрепление традиционной исторической дружбы между казахским и украинским народами.  В частности в конце декабря 2017 года во время предновогодних празднований одна из любимых песен казахстанцев «Арыстың жағасында» Шамши Калдаякова звучала в исполнении казахской диаспоры в Киеве возле главной ёлки Украины. Празднующие угощались кумысом и баурсаками, поздравляя оба народа с новым годом.

Источники

Литература 

  (обл.)
 Сергей Лащенко. УКРАИНЦЫ — КАЗАХИ: то, что объединяет // Газета «Почта Дня» №229(2012)

Украина
Народы Украины